Waldau steht für: 
 Waldau (Bonn), Waldgebiet in Bonn
 Waldau-Stadion, Fußballstadion in Stuttgart-Degerloch, Baden-Württemberg
 Eissportzentrum Waldau, Eisstadion in Stuttgart-Degerloch, Baden-Württemberg
 Waldau (Bern), ein Klinikgelände der Universitären Psychiatrischen Dienste Bern (UPD), auch umgangssprachlich für die UPD
 Burg Waldau, Burgen und Ruinen
 Schloss Waldau, Schlösser

Waldau ist der Familienname folgender Personen:
 Eduard Waldau, Pseudonym von Julius Wilhelm Merz (1810–1863), Nürnberger Kunsthändler und Schriftsteller
 Ernst Waldau (1904–1982), deutscher Theaterleiter und Schauspieler
 Georg Ernst Waldau (1745–1817), deutscher Theologe und Kirchenhistoriker
 Grete Waldau (1866–1951), deutsche Malerin
 Gustav Waldau (1871–1958), deutscher Schauspieler
 Harry Waldau (1876–1943), deutscher Komponist, Pianist und Textdichter
 Max Waldau (1825–1855), deutscher Dichter
 Melanie Jäger-Waldau (* 1970), deutsche Kirchenmusikerin, Chorleiterin und Organistin
 Nikolaj Coster-Waldau (* 1970), dänischer Schauspieler
 Nukâka Coster-Waldau (* 1971), grönländische Schauspielerin
 Theodor Waldau (1881–1942), österreichischer Schriftsteller und Journalist

Waldau  ist der Name folgender geografischer Objekte in

Deutschland:

 Baden-Württemberg:
 Waldau (Bad Friedrichshall), Wohnplatz in Bad Friedrichshall, Landkreis Heilbronn
 Waldau (Schwäbisch Gmünd), Ortsteil von Schwäbisch Gmünd, Ostalbkreis
 Waldau (Titisee-Neustadt), Ortsteil von Titisee-Neustadt, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald
 Waldau, Stadtteil des Stadtbezirks Degerloch, Stuttgart 
 Bayern:
 Waldau (Neudrossenfeld), Ortsteil von Neudrossenfeld, Landkreis Kulmbach, Bayern
 Waldau (Vohenstrauß), Ortsteil von Vohenstrauß, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Brandenburg:
 Waldau (Jüterbog), ein Wohnplatz der Stadt Jüterbog, Landkreis Teltow-Fläming
 Hessen:
 Waldau (Kassel), Stadtteil von Kassel
 Sachsen-Anhalt:
 Waldau (Bernburg), Ortsteil von Bernburg, Salzlandkreis
 Waldau (Osterfeld), Ortsteil von Osterfeld, Burgenlandkreis
 Thüringen:
 Waldau (Schleusingen), Ortsteil der Stadt Schleusingen, Landkreis Hildburghausen

Österreich:
 Waldau (Gemeinde Mariazell), Ort bei Gußwerk, Gemeinde Mariazell, Steiermark

Polen:
 Waldau, Kreis Gerdauen, Ostpreußen, seit 1945: Przylasek (Srokowo), untergegangener Ort im Powiat Kętrzyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Waldau, Kreis Osterode, Ostpreußen, seit 1945: Wałdowo (Ostróda), Dorf im Powiat Ostródzki, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Waldau, 1943 bis 1945 Babenwald, Kreis Warthbrücken, Posen, seit 1945: Babiak, Ort im Powiat Kolski, Woiwodschaft Großpolen
 Borówiec, Ortschaft bei Kórnik in der Woiwodschaft Großpolen, Polen (ehemals Waldau im Landkreis Schrimm, Wartheland)
 Kierzenko, eine Ortschaft bei Kępno in der Woiwodschaft Großpolen, Polen (ehemals Waldau im Landkreis Kempen, Wartheland)
 Strzelno Klasztorne, Ortschaft bei Strzelno in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern, Polen (ehemals Waldau im Landkreis Strelno, Wartheland)
 Wałdowo, Ortschaft bei Sępólno Krajeńskie in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern, Polen (ehemals Waldau im Landkreis Zempelburg, Pommern)
 Wałdowo, Ortschaft bei Kisielice in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen (ehemals Waldau B im Landkreis Rosenberg, Ostpreußen)
 Wierzejewice, Ortschaft bei Janikowo in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern, Polen (ehemals Waldau im Landkreis Hohensalza, Wartheland)
 Wykroty, Ortschaft bei Nowogrodziec in der Woiwodschaft Niederschlesien, Polen (ehemals Waldau O.L. im Landkreis Bunzlau, Niederschlesien)

Rumänien:
 Șoșdea, Ortschaft bei Măureni im Kreis Caraș-Severin (ehemals Waldau im Banat)

Russland:
 Waldau, Kreis Königsberg/Samland, Ostpreußen, seit 1947: Nisowje (Низовье),  Siedlung im Rajon Gurjewsk, Oblast Kaliningrad
 Waldau, Kreis Tilsit-Ragnit, Ostpreußen, seit 1947: Talniki,  verlassener Ort im Rajon Krasnosnamensk, Oblast Kaliningrad

Schweiz:
 Waldau (Berner Quartier), Quartier der Stadt Bern

Serbien:
 Sonta, Ortschaft in der Vojvodina, Serbien (ehemals Waldau in der donauschwäbischen Woiwodina)

Siehe auch:
 Waldow (Adelsgeschlecht)